Готшальк (Готшалк)

, букв. «раб Божий».
 Готшальк из Орбе́ (Годескальк) (ок. 803 — ок. 868) — саксонский богослов, монах и философ IX века.
 Готшалк (Годескальк) (ок. 1000 — 1066) — князь поморских славян, основатель Вендской державы.
 Готшальк, Андреас (1815–1849) — немецкий врач и деятель рабочего движения.
 Готшалк, Луи Моро (1829—1869) — американский пианист и композитор.
 Готшальк, Томас (род. 1950) — немецкий телеведущий и актёр.
 Готшальк, Эрнст (1877 — 1942) — немецкий скульптор.

См. также 
 Готтшальк